Schuldhaft steht für:

 Schuldhaft, auch Freiheitsentziehung wegen Schulden, siehe Schuldgefängnis
 schuldhaft, auch schuldhaftes Verhalten in Form von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, siehe Verschuldenshaftung